Isie – città antica dell'Argolide
Isie – città antica della Beozia